Michahelles ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Michahelles (1855–1932), deutscher Diplomat
 Hans Michahelles (1899–1975), deutscher Konteradmiral im Zweiten Weltkrieg
 Heinrich Alfred Michahelles (1853–1915), Hamburger Kaufmann und Senator 
 Karl Michahelles (1807–1834), deutscher Zoologe und Arzt
 Ruggero Alfredo Michahelles (1898–1976), italienischer Maler
 Wolfgang Michahelles (bl. 1699 und 1716), deutscher Verleger